Unreal Tournament 3, UT3 (кодовые имена: Envy, UT2007) — компьютерная игра в жанре шутера от первого лица, продолжение мультиплеерного шутера Unreal Tournament 2004. Разработана компанией Epic Games, издателем является Midway Games. Демоверсия вышла 12 октября 2007 года. Релиз игры в Германии состоялся 12 ноября 2007 года.

История 
Первая информация о разработке игры появилась в 2005 году, проект получил кодовое название «Envy». Позднее проект был переименован в Unreal Tournament 2007. В январе 2007 года название было изменено на Unreal Tournament 3.

В Unreal Tournament 3 вернулась «атмосфера» старого UT: разработчики сделали игру динамичной, и менее «оборонительной», по сравнению с UT2004. Размеры игроков и гравитация увеличены, двойной додж убран из игры; многие трюки из UT2004, тем не менее, остались: додж, двойной прыжок, волл-додж, хотя последний ослаблен в силу изменённой гравитации и отсутствия возможности дополнительного прыжка после «dodge».

UT3 в России 
В отличие от предыдущих игр серии, UT3 с самого выхода официально продаётся на территории России. Издателем является компания «Новый Диск», также выпустившая в начале 2007 года Антологию Unreal, включившую в себя все игры серии (за исключением UT2003) и аудиодиск с избранными треками из них. Также в России было выпущено коллекционное издание, содержащее видео‐уроки по редактору карт, книжку с картами, каталог игр Midway, руководство пользователя, карточки с дополнительными персонажами (2 штуки).

Русскоязычная версия игры, выпущенная компанией «Новый Диск» защищена при помощи технологии StarForce, что требует наличия диска в приводе для игры, в отличие от американской версии, которая диска не требует. Это отличие привело к несовместимости официальных патчей от Epic с официальной русской версией. Поэтому, после выхода каждого очередного патча владельцам русской версии приходится ждать выхода адаптированной под русскую локализацию версии этого патча. При обновлении до версии 1.1 задержка составила около суток, патч 1.2, вышедший 21 февраля локализовывался 6 дней, в связи с выходными и празднованием 23 февраля. Русской версии он принёс кроме всего прочего отмену привязки к диску по технологии StarForce.

Сюжет

Технология

Графика 
За графику в игре отвечает Unreal Engine 3. UT3 весьма требователен к видеокарте: на достаточно быстрых видеокартах старых поколений игра отказывается запускаться ввиду отсутствия аппаратной поддержки требуемых функций. Но если игра запускается, то идёт сравнительно быстро даже на достаточно слабых компьютерах, благодаря хорошей оптимизации и возможности снижения детализации игры. Все объекты, в том числе персонажи и техника, выглядят намного более солидно с графической стороны по сравнению с Unreal Tournament 2004. Также движок игры поддерживает качественную физику, однако большая часть возможностей не используется (возможно, для оптимизации количества данных для передачи по сети). Чтобы полностью оценить физическую часть движка, нужно скачать специальное дополнение, содержащее три уровня с повышенной детализацией физики. Из-за больших нагрузок на процессор, дополнение не рекомендуется к использованию без ускорителя PhysX.

Искусственный интеллект 
В UT3 боты могут распознавать более сложные команды по микрофону, такие как «Обороняй правый вход нашей базы!» или «Добудь мне шоковую винтовку». «Распознаваемые» зоны добавляются на этапе создания карт и не зависят от внешнего вида карты.

Построение уровней 
При создании Unreal Tournament 3, разработчики используют несколько иной метод построения уровней, чем в UT2004.
Первый этап в построении карты — создание базовой геометрии, освещения, и её текстуризации. Добавляются скрипты по необходимости. Детализированные объекты не используются — вместо них создаётся примитивная геометрия (BSP) На данном этапе карта проходит тестирование на баланс и играбельность. После того, как планировка карты доделана до должного уровня, карту передают дизайнерам, после этого начинается второй этап — дизайнеры, следуя общей концепции и тематике карты, постепенно заменяют примитивную геометрию на более детализированные объекты. Заново создаётся освещение, добавляются спец‐эффекты. Третий Этап — карта заново проходит тестирование на играбельность. При необходимости делаются изменения в геометрии (картостроителем) либо в детализированных объектах / освещении (дизайнером). Четвёртый этап — дописываются скрипты, добавляется скриптовые ролики, дорабатывается оптимизация карты.

После того, как карта прошла все этапы создания, она считается завершенной. Этот метод хорош тем, что работа между дизайнером и картостроителем лучше организована, и легче внести изменения.

Музыка 

Музыку для игры Unreal Tournament 3 написали три известных композитора: Ром Ди Приско (), Джаспер Кид () и Кевин Рипл (). Также Ди Приско и Кид сделали ремиксы (аранжировку) на 8 треков, написанных для предыдущих серий игры другими известными композиторами: Александром Брэндоном (), Вилом Невисом (), Михилем ван ден Босом (), Эндрю Сегой () при участии Дэниеля Гардопи (). Всю музыку для сюжетных видеороликов написал Кевин Рипл.

8 сентября 2007 года на официальном сайте вышел промосаундтрек размером в 35 мб, в который входят 15 полноценных композиций. Скачать его можно бесплатно по прямой ссылке.

9 ноября 2007 года, за три дня до выхода игры, звукозаписывающий лейбл Sumthing Else Music Works анонсировал двухдисковое издание саундтрека из Unreal Tournament 3 под названием «Unreal Tournament III: The Soundtrack». Тогда же стала известна общая длина композиций — 150 минут, а также то, что на диски не попали никакие треки Кевина Рипла.

Релиз официального саундтрека состоялся 20 ноября 2007 года. Продолжительность всех композиций в альбоме: 02 часа 30 минут 17 секунд. Количество треков на двух дисках: 33. Номер в каталоге: SE-2039-2. Продюсер и руководитель проекта — Майк Ларсон ().

28 февраля 2008 года Кевин Рипл выложил на своём официальном сайте для бесплатного скачивания первую часть музыки из Unreal Tournament 3. Сюда вошли электронно-оркестровые композиции из сюжетных роликов.

30 июня 2008 года Рипл выложил вторую, оставшуюся часть музыки, в состав которой вошли 3 композиции: Industrial, Coret, Strident.

Дополнительные треки Кевина Рипла
 Coret — 6:52
 Industrial — 6:40
 Strident — 5:58

Ром Ди Приско является композитором следующих треков: CD1: 3, 5, 7, 9, 11-15, 17, 18; CD2: 7-9, 12-14.

Йеспер Кид является композитором следующих треков: CD2: 2-6, 10, 11, 15.

В композициях «ONS01 (UT3 Remix)», «Necrimanci» и «Sanktuary» используется вокал Sandhya Sanjana.

Композиции из диска № 1 — «Unreal Tournament Theme (UT3 Remix)», «Unreal Tournament Title (UT3 Remix)» и «Go Down (UT3 Remix)» были первоначально написаны Александром Брендоном для предыдущих серий Unreal. Аранжировки этих композиций сделал Ром Ди Приско. Также из диска № 2 композиция «Unreal Tournament Title (UT3 Reconstruction)» также первоначально написана Брендоном. Её ремикс был выполнен Йеспером Кидом.

Вил Невис является автором «ONS01 (UT3 Remix)»; Эндрю Сега является автором «Mechanism Eight (UT3 Remix)»; Михиль ван ден Бос является автором «Skyward Fire (UT3 Remix)» и «Foregone Destruction (UT3 Remix)». Аранжировка всех этих композиций была выполнена Ромом Ди Приско.

В конкурсе «Лучшие 36 саундтреков 2007 года», который проводился сайтом Game-OST , Unreal Tournament III: The Soundtrack занял 16 место. Сам же саундтрек получил оценку 8/10.

Геймплей 
Игровой процесс (геймплей) в UT3 поощряет ближний бой и постоянное нападение, в отличие от UT2003 и UT2004, в которых из-за скорости передвижения, дальнобойного баланса оружия и просторных карт акцент был сделан на сражения с дальних дистанций. Улучшен баланс оружия ближнего и дальнего боя. У многих видов оружия увеличены урон и скорострельность. Также вернулись Антигравитационные ботинки (Jump Boots) и возможность притвориться мёртвым, разнообразящие игру тактическими элементами.

Оружие 

Оружие, в основном, перешло из предыдущих частей. Внешний вид большинства из них — из Unreal Championship 2 или выполнен в его стиле.

Техника 
В игре присутствует вся техника из UT2004, включая виды из официального бонус‐пака ECE, а также шесть новых видов, представляющие парк корпорации «Фэйдер» (Некрисы).

Hoverboard 
Hoverboard представляет собой летающий скейтборд. Используется в режимах Warfare и VCTF. Присутствует у каждого персонажа и вызывается той же клавишей, что и Транслокатор (по умолчанию «q»). При перемещении на Ховерборде нельзя стрелять из какого-либо оружия, но можно зацепиться за большую часть из транспорта, управляемого игроком из той же команды, что значительно увеличивает скорость передвижения. Впрочем, цепляться к машинам с большим ускорением, таким как Манта и Гадюка довольно опасно, поскольку велик шанс, что игрока швырнет в стену, и он получит урон и упадет. Этого можно избежать, если водитель машины двигается грамотно, не изменяя резко направление движения и скорость, а прицепившийся активно участвует в движении предупреждая столкновения и получение урона от противника. При попадании из любого оружия в игрока, перемещающегося на Ховерборде, тот падает с него, и, чтобы подняться на ноги, он тратит несколько секунд. Если игрок обладает поясным щитом, то он не упадет до тех пор, пока его заряд не иссякнет. Если при этом персонаж нёс флаг или энергосферу, он теряет её. Также на Ховерборде можно выполнять различные трюки, не наносящие урон противнику, но иногда помогающие в игровом процессе. Ховерборд очень медленно перемещается по воде, плавающий игрок не сможет воспользоваться им пока не станет на твёрдую поверхность. Данную «проблему» можно решить передвигаясь над водой прицепившись к какому-либо (чаще всего в таких ситуациях помогают те самые Манта или Гадюка, реже — летающий транспорт в виде Раптора, Фурии или Цикады) транспортному средству.

Команды 
По сюжету, в конфликте участвуют команды, вступившие в него по разным причинам.

В игре присутствуют следующие команды:

Iron Guard (Железная стража) 
Состав команды:
 Lauren
 Blackjack
 Barktooth
 Harlin
 Slain
 Ariel (активируется кодом на коллекционной карточке)
 Johnson (скрытый персонаж, отсутствующий в меню, в ресурсах игры присутствует портрет и описание персонажа, можно увидеть в качестве бота)

Liandri (Лиандри) 
Состав команды:
 Matrix
 Aspect
 Cathode
 Enigma

Ronin (Ронин) 
Состав команды:
 Reaper (протагонист в сюжетной линии)
 Bishop
 Othello
 Jester
 Kai
 Kana (присутствует только в Titan Pack и версии для Xbox 360)
 Kensai (скрытый персонаж, отсутствующий в меню, в ресурсах игры присутствует портрет и описание персонажа, можно увидеть в качестве бота. Появлялся на дорелизных артах и в бета-версии игры, как главный герой игры)

Necris (Некрис) 
Состав команды:
 Akasha (антагонист в сюжетной линии)
 Damian
 Kragoth
 Malakai
 Alanna (открывается кодом на коллекционной карточке)
 Loque
 Thannis

Krall (Кралл) 
Состав команды:
 Scythe
 Cerberus
 Scorn
 Gnasher

В начале разработки было упомянуто о командах Nakhti, Thundercrash и Juggernauts, но впоследствии были вырезаны (некоторые персонажи присутствуют в бета-версии игры показанной на выставке)

Режимы игры 
В Unreal Tournament 3 присутствуют следующие режимы:
 Deathmatch (DM)
Режим игры в котором каждый сам за себя. Выигрывает тот, кто первый наберёт определённое количество фрагов за отведённое время.
 Team Deathmatch (TDM)
Аналог DM, с одним лишь отличием — тут не каждый сам за себя, а команда против команды.
 Capture the Flag (CTF)
Режим в котором команды борются за флаг врага. Чтобы заработать 1 очко, нужно захватить чужой флаг и принести к своему (флаг захватывающего не должен быть захвачен). Каждому игроку выдаётся транслокатор который даёт возможность быстро телепортироваться по карте(с флагом телепортироваться нельзя). Выиграет та команда, которая первая наберёт определённое количество очков.
 Vehicle Capture the Flag (VCTF)
Аналог CTF, только с транспортом. Флаг можно переносить на ховерборде, но не на транспорте.
 Duel
Аналогично режиму DM, но сражаются два игрока. Все остальные при этом встают в очередь. После завершения раунда проигравший отправляется в конец очереди, а выигравший сражается с первым из очереди.
Сетевые споры часто заканчиваются призывом сыграть дуэль.
 Warfare (Война)
Режим в котором главная цель — уничтожить главное ядро противника. Чтобы снять с него защитное поле, требуется подключить к нему цепочку энергетических точек. Чтобы построить точку, нужно коснуться её. Если точка принадлежит врагу, то её нужно предварительно разрушить любым нормальным оружием или техникой. После касания точки строительство пойдет автоматически. Его можно ускорить с помощью Линк-гана и энергосферы (см. ниже). После этого команда может начать захват следующей или следующих точек.
Последним в цепочке будет ядро. Ядра находятся на базах врага, и их нельзя ремонтировать. Если игра затягивается, то по прошествии определённого времени настаёт овертайм. Ядра начинают терять свой запас прочности автоматически. Чем больше у игрока захвачено точек, тем быстрее будет терять энергию вражеское ядро во время овертайма. За победу в овертайме дается всего одно очко, а при обычной победе — два.

Также в режиме присутствуют специальные энергосферы, которые располагаются на базах у ядра и, иногда, на точках, в зависимости от карты. Пройдя с ней по энергетической точке, которая доступная для захвата, игрок моментально захватит первую точку, даже если она занята врагом. Некоторое время после захвата игроки из вражеской команды не смогут захватить точку своей энергосферой. Более того, энергосфера, находящаяся около строящейся или построенной точки, защищает её от урона, чинит или строит её, а также не дает сопернику воспользоваться своей сферой. Если игрок будет убит, сброшен с ховерборда, прикинется мертвым или попытается залезть в технику, он обронит сферу. Оброненная сфера возвращается на базу через некоторое время, если её не подберет другой игрок из своей команды. Игрок из вражеской команды может также моментально отправить сферу на базу, пожертвовав сотней здоровья. В большинстве случаев это смерть, но может принести большую пользу для команды. Например, сфера лежащая около точки, может представлять большую опасность, если враг сможет прокрасться незамеченным. Но, в некоторых случаях, сферу лучше не отправлять на базу, например, если сфера лежит около уже закрытой точки, и точка не собирается открываться. Таким образом, врагам придется ждать, пока сфера сама не вернется.
 Greed (Жадность) (играется на CTF и VCTF картах)
Две команды должны собирать черепа и доставлять их на базу противника. Черепа выпадают из убитых противников — из каждого убитого игрока выпадает один череп, а также все черепа, которые он нёс перед смертью. Игрок, добежавший с черепами до базы противника, приносит своей команде столько очков, сколько при нём было черепов. При этом он лишается всех черепов и телепортируется на свою базу. В связи с этим игроки стараются набрать как можно больше черепов перед тем как принести их на базу противника, но противник всегда может завладеть этими черепами. Игрок, набравший десять черепов временно получает усилитель урона. Для того, чтобы упростить сбор черепов, каждые 5 черепов обращаются в один, золотой череп, а каждые 20 — в красный. По сути, режим представляет собой Team Deathmatch, но фраги не зачисляются автоматически, а нуждаются в доставке на базу. При этом «обналичить» фраги может игрок любой команды, в связи с чем возникает любопытная ситуация: чем более равны силы команд, тем сложнее пробраться на их базу с черепами, а, поскольку черепа с карты никуда не деваются, то их количество растёт, и тот, кто всё-таки пробирается на базу, как правило, приносит сразу много очков своей команде.
 Betrayal (Предательство) (играется на DM картах)
Представляет собой дезматч с использованием Instagib-винтовок. При этом игроки делятся на 3 команды, игроки каждой команды видят своих товарищей по команде синими, а остальных — не подсвеченными. Убивая игрока, член команды получает очко и увеличивает банк команды, который может забрать любой, предав своего тиммейта (убив его альтернативным огнём). Но у преданного игрока есть время, чтобы отомстить предателю (убив его) и получить часть очков, украденных из банка (количество очков вора не уменьшается). Игрок, которому удалось избежать расплаты, опять попадает в команду, когда кто-то предаёт свою команду.
Часто, в связи с недопониманием правил игры в сети новичками или характером ботов, существует возможность попасть в команду к игроку, который не знает о возможности кражи банка. В связи с этим, опытные товарищи могут использовать их для набора банка без опасений, что их предадут. таким образом возможно выиграть с огромным отрывом (если товарищ по команде хорошо играет).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт игры

Игры для Windows
Компьютерные игры 2007 года
Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Игры на движке Unreal Engine
Игры на движке PhysX
Шутеры от первого лица
Steam-игры
Игры для PlayStation 3
Игры для Xbox 360
Unreal
Продолжения компьютерных игр
Компьютерные игры, разработанные в США
Компьютерные игры, разработанные Epic Games
Компьютерные игры, изданные Новым Диском